Grenz steht für: 
 Grenz (Randowtal), Wohnplatz der Gemeinde Randowtal, Landkreis Uckermark, Brandenburg

Personen:
 Artur Grenz (1909–1988), deutscher Komponist
 Dagmar Grenz (* 1943), Germanistin und Fachdidaktikerin
 David Grenz († 21. März 1640), Vogt von Schauenstein
 Dmitri Grenz (* 1996), kasachischer Eishockeyspieler
 Ernst Grenz (1855–1921), Former, Gewerkschaftsfunktionär und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Fridel Grenz (1929–2018), deutscher Kirchenmusiker und Komponist
 Gerhard Grenz (1930–2015), deutscher Theologe und Religionspädagoge
 Rudolf Grenz (1929–2000), deutscher Historiker und Autor
 Sabine Grenz (* 1967), deutsche Hochschullehrerin
 Stanley Grenz (1950–2005), US-amerikanischer baptistischer Theologe
 Thorsten Grenz (* 1958), deutscher Manager
 Wolfgang Grenz (* 1947), deutscher Jurist, Generalsekretär der deutschen Sektion von Amnesty International

Siehe auch:
 Grens
 Krenz
 Krentz